Vendémiaire was de eerste maand van de Franse republikeinse kalender; vendémiaire betekent: wijnmaand.

Vergeleken met de gregoriaanse kalender begon de maand op 22, 23 of 24 september en eindigde op 21, 22 of 23 oktober.

Maand van de Franse republikeinse kalender